Suceveanu este un nume de familie destul de răspândit în arealul limbii române, în special pentru persoane originare din România și Republica Moldova. Acest nume se poate referi la:
 Alexandru Suceveanu, arheolog român
 Arcadie Suceveanu, poet din Republica Moldova
 Dimitrie Suceveanu, compozitor român, autor de muzică corală și religioasă
 Vasile Suceveanu, matematician din Republica Moldova, conferențiar, director al revistei Foaie Matematică

Vezi și 
 Suceava (dezambiguizare)

Nume de familie românești

Nume proprii